Goszyn (powiat Gdański), een plaats in het Poolse district Gdański, woiwodschap Pommeren
 Goszyn (powiat Tczewski), een plaats in het Poolse district Tczewski, woiwodschap Pommeren